Stati Uniti d'America
 New Sharon – città della Contea di Mahaska, Iowa
 New Sharon – città della Contea di Franklin, Maine